Jaubari – gaun wikas samiti w zachodniej części Nepalu w strefie Gandaki w dystrykcie Gorkha
 Jaubari – gaun wikas samiti w zachodniej części Nepalu w strefie Lumbini w dystrykcie Nawalparasi